Die Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1994 fand vom 2. Juni bis 12. Juni 1994 in Sydney, Australien statt. Alle Spiele wurden im Sydney Entertainment Centre ausgetragen.

Das Weltmeisterschaftsturnier bestritten 16 Nationen. Weltmeister wurde Brasilien, Silber gewann die Volksrepublik China und Bronze ging an die Vereinigten Staaten. Kein Team einer deutschsprachigen Nation qualifizierte sich für das Turnier.

Teilnehmende Nationen 
Australien qualifizierte sich als Austragungsland automatisch.

 FIBA Europa: , , , , 
 FIBA Amerika: , , , 
 FIBA Afrika: 
 FIBA Asien: , , , 
 FIBA Ozeanien: ,

Endplatzierungen 
  (6:2 Siege)
  (5:3 Siege)
  (7:1 Siege)
  (4:4 Siege)
  (6:2 Siege)
  (5:3 Siege)
  (3:5 Siege)
  (3:5 Siege)
  (6:2 Siege)
  (4:4 Siege)
  (5:3 Siege)
  (2:6 Siege)
  (5:3 Siege)
  (2:6 Siege)
  (1:7 Siege)
  (0:8 Siege)

Weblinks 
 www.fiba.com

Basketballveranstaltung 1994
Damen 1994
Frauenbasketballwettbewerb